Oswego (Carolina del Sud)
 Oswego (Kansas)
 Oswego (Nova York)
 Lake Oswego, població dels Estats Units a l'estat d'Oregon.
 Batalla de Fort Oswego (1756), batalla de la Guerra Franco-Índia.
 Riu Oswego